Bajraktarević est un patronyme bosniaque composé de l'élément bajraktar, dérivé du turc , « porte-drapeau », et du suffixe patronymique slave -vić (« fils du porte-drapeau »).

Il est porté notamment par :
  (née en 1953), chanteuse yougoslave (bosniaque) / bosnienne ;
  (1909–1985), mathématicien yougoslave (bosniaque) ;
  (1951–1976), chanteur yougoslave (bosniaque) ;
  (née en 1985), romancière américaine ;
 Zilha Bajraktarević dit  (1938–1976), chanteuse yougoslave (bosniaque).

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque